Michael Bradley (1962) – rugbista a 15 irlandese
 Michael Bradley (1979) – cestista statunitense
 Michael Bradley (1987) – calciatore statunitense